«Муравьи в штанах» () — фильм производства Германии, снятый в 2000 году в жанре молодёжной комедии.
Тэглайн фильма — Давай, вперёд! ().
У фильма существует продолжение 2002 года — «Новые муравьи в штанах».

Сюжет 
Главный герой фильма — подросток Флориан. Он влюбляется в красивую девушку Леони, и теперь куда бы Фло не посмотрел, везде он видит Леони. А она не обращает на Фло никакого внимания. В финале фильма спектакль «Ромео и Джульетта», в котором Фло играет Ромео, а Джульетту — Лиза. Но, в конце концов, Флориан понимает, что Леони ему не нужна, а он любит маленькую неприметную Лизу.

В ролях

Ссылки 

 

Фильмы Германии 2000 года
Кинокомедии Германии
Кинокомедии 2000 года
Молодёжные комедии
Фильмы Марка Ротемунда